Olas de calor en Europa en 2022 puede referirse a:
 Ola de calor en Europa de junio de 2022.
 Ola de calor en Europa en julio de 2022.